Barcea puede referirse a:

 el nombre común de la planta Festuca ovina; o 
 el nombre común de la planta Stipa gigantea.